Obiliq, een Kosovaarse gemeente (alternatieve naam: Kastriot)
 Kastriot (Albanië), een gemeente in het district Dibër in de Albanese prefectuur Dibër
 Kastriot (voornaam), een Albanese voornaam
 Kastriot Islami, Albanees politicus